Diaperoeciidae är en familj av mossdjur. Diaperoeciidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Diaperoeciidae finns 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Diaperoeciidae